Фокс досије je српска играно-документарна емисија која се емитовала на некадашњој Фокс телевизији. Аутор и водитељ емисије био је Машан Лекић. Након промене имена телевизије Фокс у Прва српска телевизија, емисија избацује из назива реч "Фокс" и постаје само Досије.

Ток емисије 
Аутор емисије Машан Лекић отвара полицијске досијее откривајући позадину криминала.

Српски Фокс Крајм (Fox Crime) реконструише злочине који се одвијају пред нашим очима. Убиства, пљачке, отмице, трговина људима и др. наћи ће се у фокусу криминалистичких прича.

Преглед емисије

Епизоде

Сезона 1 (2008−09)

Сезона 2 (2009−10)

Види још 
 Прва српска телевизија

Спољашње везе 
Српске телевизијске емисије
Оригинални програм канала Прва српска телевизија